Населені пункти в Чехії:

 Цтіборж (Тахов)
 Цтіборж (Бенешов)